Марисоль () — испанское имя.

Персоналии 
 Марисоль (певица и актриса) (род. 1948) — испанская певица и актриса.

Телевидение 
 «Марисоль» (телесериал) (1996) — мексиканский сериал.
 «Марисоль» (2002) — бразильский телесериал, ремейк мексиканского сериала 1996 года.
 «Марисоль» (1980—1983) — канадский (квебекский) телесериал.

Женские имена
Испанские имена